BIZ steht für:
 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, internationale Organisation des Finanzwesens 
 Belize, Länderkürzel des IOC
 Berliner Illustrirte Zeitung, ehemalige illustrierte Wochenzeitschrift
 Berufsinformationszentrum, Informationszentren der deutschen Bundesagentur für Arbeit
 Berufsinformationszentrum, Berufs- und Laufbahnberatungsstellen in den Kantonen der Schweiz
 Bürgerinitiative Zukunft für Koblenz e.V., Zusammenschluss von politisch aktiven Einzelpersonen der Stadt Koblenz (Rheinland-Pfalz)

.biz steht für:
 .biz, generische Top-Level-Domain (gTLD) für business

biz steht für:
 Loi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Distriktvarietät von Ngiri, Bantusprache

Siehe auch:
 BIZ-Turm, Verwaltungshochhaus und Sitz der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel
 Bitz (Begriffsklärung)
 Bizz

Abkürzung